Thomas Hubbard kan syfta på bland andra:

* Thomas Hubbard (1898–1961), brittisk politiker
 Thomas Hamlin Hubbard (1838–1915), amerikansk militär
 Thomas Hill Hubbard (1781–1857), amerikansk politiker
 Thomas Jefferson Hubbard (1806–1877), amerikansk politiker
 Thomas Kent Hubbard (född 1956), amerikansk klassisk filolog